Ла Сосиједад има више значења:

 Ла Сосиједад (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Сосиједад, Ла Локал (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сосиједад (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику